Села:
 Гришківка — Житомирська область, Житомирський район
 Гришківка — Харківська область, Зміївський район
Селище:
 Гришківка — Черкаська область, Золотоніська міська рада
Заказник:
 Гришківка — ландшафтний заказник місцевого значення, Полтавська область, Пирятинський район